Il existe plusieurs princes Léopold de Bourbon-Siciles :
 Léopold de Bourbon-Siciles (1790-1851), prince de Salerne ;
 Léopold de Bourbon-Siciles (1813-1860), comte de Syracuse.